

Acronyme 
KOK  peut faire référence à :
 Kokkola, selon la liste des codes AITA des aéroports/K.
 KOK e. V., un mouvement berlinois contre le trafic humain.

Autres 
Kok peut faire référence à :
 Le Kok, rivière de Birmanie et de Thaïlande et un affluent du Mékong.
 Kansallinen Kokoomus, un parti politique finlandais.
 Konkani, une langue officielle de l'Inde, selon le code ISO 639.
 Křesťanská odborová koalice, la confédération des travailleurs chrétiens en République tchèque.

Patronyme 
 Ada Kok (1947-), nageuse néerlandaise.
 Bart Kok, alias Catscan (1968-), DJ néerlandais.
  (1896-1972), photographe néerlandais.
 Bessel Kok (1941-), homme d'affaires néerlandais.
 Irene de Kok (1963-), judokate néerlandaise.
 Jan Kok (1880–1958), footballeur néerlandais.
 Melanie Kok (1983-), rameuse canadienne.
 Philippe J. R. Kok (19?-), herpétologiste.
 Salomon Kok (18?-19?), diamantaire anversois flamingant d'origine juive.
 Tom Kok (1957-), homme politique néerlandais.
 Wim Kok (1938-2018), ancien Premier ministre des Pays-Bas.
 Kok, démon hindou.

Homonymie de patronyme